USS New Orleans war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt New Orleans benannt wurden:

 USS New Orleans (CL-22)
 USS New Orleans (CA-32), Kreuzer der New-Orleans-Klasse
 USS New Orleans (LPH-11)
 USS New Orleans (LPD-18)

New Orleans
New Orleans